A4, A 4 oder A-4 steht für:
 ein genormtes Papierformat A4-Format mit den Maßen 210 mm × 297 mm (DIN 476/ISO 216)
 den Ton a in der viergestrichenen Oktave, siehe Tonsystem
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland, siehe Einfacher Dienst
 der IATA-Code für die argentinische Fluggesellschaft Southern Winds
 ein Militärflugzeug, siehe Douglas A-4
 ein Raketenprojekt im Dritten Reich, siehe Aggregat 4, besser bekannt unter dem Namen V2.
 die Baureihe der offiziell schnellsten Dampflokomotive der Welt, siehe LNER-Klasse A4
 ein Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Audi, siehe Audi A4
 eine Plattform von Volkswagen, auf der der Golf IV gebaut ist, alternativ auch PQ34 genannt
 in der Werkstofftechnik ein Kürzel für einen rostfreien Stahl, alternativ auch als V4A bekannt
 einen Tragschrauber, siehe ZAGI A-4
 einen Schwierigkeitsgrad beim technischen Klettern, siehe technisches Klettern
 ein System-on-a-Chip Apple A4 des Computerherstellers Apple
 in der Mathematik die alternierende Gruppe der Ordnung 4
 A4, Seegebiet im GMDSS, siehe Global Maritime Distress Safety System#Seegebiete A1 bis A4
 eine Adresse in den Mannheimer A-Quadraten

Autobahnen und Fernstraßen:
 in Deutschland die Bundesautobahn 4
 in Österreich die Ost-Autobahn
 in der Schweiz die Autobahn A4 (Schweiz)
 in Australien der Capricorn Highway 
 in Belgien die Autobahn 4 (Belgien)
 in Bulgarien die Awtomagistrala A4
 in der Elfenbeinküste die A4 (Elfenbeinküste)
 in Frankreich die Autoroute A4
 in Griechenland der Aftokinitodromos 4
 in Italien die Autostrada A4 (Italien)
 in Kroatien die Autocesta A4
 in Litauen die Magistralinis kelias A4
 in Luxemburg die Autoroute 4 (Luxemburg)
 in den Niederlanden der Rijksweg 4
 in Nigeria die A4 (Nigeria)
 der Asienhighway A4 von Pakistan nach China
 in Polen die Autostrada A4 (Polen)
 in Portugal die Autoestrada A4
 in Rumänien die Autostrada A4 (Rumänien)
 in Serbien die Autoput A4
 in Slowenien die Avtocesta A4
 in Spanien die Autovía A-4 (Autovía del Sur)
 in den USA die Interstate A-4 in Alaska

ITU-Präfix:
 Oman
Siehe auch:
 A4 (Gruppe)

A4